Benz může být:
příjmení
 Amy Benz, vítězka japonského golfového turnaje LPGA 1989 Fujitsu Ladies
 Bertha Benz (1849–1944), první žena, která provedla v automobilu dálkovou jízdu, manželka Karla Benze
 Derek Benz (* 1971), americký autor fantasy pro děti
 Edward J. Benz, americký profesor genetiky
 Joe Benz (1886–1957), hráč americké MLB
 Joseph Benz (* 1944), švýcarský olympionik, jezdec na bobu
 Julie Benz (* 1972), americká herečka
 Kafi Benz (* 1941), americká umělkyně, podnikatelka
 Karl Benz (1844–1929), německý inženýr, podnikatel a vynálezce, tvůrce prvního automobilu
 Larry Benz (* 1941), americký hráč National Football League
 Laura Benz (* 1992), švýcarská hokejistka
 Paul Benz (* 1986), australský paralympijský atlet
 Richard Benz (1884–1966), německý historik a spisovatel
 Roland Benz (* 1943), německý biofyzik
 Sara Benz (* 1992), švýcarská hokejistka
 Walter Benz (1931–2017), německý matematik
 Wolfgang Benz (* 1941), německý historik

přezdívka, pódiové jméno, pseudonym

 Maria Benz (1906–1946), rodné jméno německé modelky Nusch Éluard
 Mathilde Benz (1901–1977), rodné jméno německé herečky Lee Parry
 Nikki Benz (* 1981), kanadská pornoherečka a režisérka
 Spragga Benz (* 1969), jamajský DJ a hudebník
 Nattawut Sombatyotha (* 1996), thajský fotbalista přezdívaný „Benz“

geografie
 Benz (Neuburg), obec v Meklenbursku-Předním Pomořansku
 Benz (Usedom), obec v Meklenbursku-Předním Pomořansku
 Benice (Kamień Pomorski), obec v Polsku, německým jménem Benz
 Benz (průsmyk), průsmyk na poloostrově Trojice v Antarktidě, pojmenovaný po Karlu Benzovi

automobilismus
 :Kategorie:Automobily Benz
 Benz & Cie.
 Benz Victoria
 C. Benz Söhne
 Daimler-Benz
 Mercedes-Benz

další významy
 Benz series – série maleb a kreseb Lyonela Feiningera